Hingstberg steht für:
 Naturschutzgebiet Hingstberg auf dem Gebiet der Gemeinde Kranenburg im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen
 Hingstberg, 126 m hohe Erhebung bei Undeloh in Niedersachsen
 Hingstberg bei Krelingen in Niedersachsen
 Hingstberg, 34 m hohe Erhebung auf dem Gebiet der Gemeinde Altenkrempe in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Hengstberg